Grav (CMS) — система управления сайтами (CMS) написанная на языке PHP.
 GRAV — направление современного искусства, работавшее со светом и оптическими иллюзиями.